Alligny ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Alligny-Cosne im Département Nièvre
 Alligny-en-Morvan im Département Nièvre

Siehe auch:
 Aligny